Septimius ist der Name folgender Personen:
 Septimius, römischer Gegenkaiser
 Septimius Severus (146–211), römischer Kaiser
 Gaius Iulius Septimius Castinus, römischer Suffektkonsul (Kaiserzeit)
 Gaius Septimius Severus Aper, römischer Konsul 207
 Lucius Septimius, römischer Statthalter in Britannien
 Lucius Septimius Bassianus, römischer Kaiser, siehe Caracalla
 Lucius Septimius Marcellinus, römischer Centurio (Kaiserzeit)
 Marcus Septimius Magnus, römischer Centurio (Kaiserzeit)
 Publius Septimius Aper, römischer Suffektkonsul 153

 Publius Septimius Paterculus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Quintus Septimius Florens Tertullianus, früher christlicher Schriftsteller, siehe Tertullian
 Septimius Odaenathus, Fürst von Palmyra und römischer Feldherr
 Septimius Herodianus, palmyrenischer Prinz
 Lucius Iulius Aurelius Septimius Vaballathus Athenodorus, Fürst von Palmyra und römischer Gegenkaiser, siehe Vaballathus
 Septimius Antiochus, Fürst von Palmyra und römischer Gegenkaiser
 Septimius Nilus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Septimius Ursus, römischer Offizier (Kaiserzeit)